Westratia pentadecamera  — ископаемый вид перепончатокрылых наездников рода Westratia из семейства Praeaulacidae. Один из древнейших представителей паразитических перепончатокрылых. Обнаружен в меловых ископаемых отпечатках (Хутэл-Хара, Восточно-Гобийский аймак, Монголия, меловой период, Tsagantsab Formation, барремский ярус, около 125 млн лет).

Описание 
Мелкие перепончатокрылые наездники. Длина тела около 2,8 мм. Длина переднего крыла 2,0 мм. Глаза крупные. Усики 15-члениковые. Переднее крыло с основанием жилки RS удалённом от птеростигмы.  Бёдра тонкие, заднее бедро короткое. Среднеспинка гладкая, основание ячейки 1-mcu широкое. Брюшко широкое, мешковидное.
Вид Westratia pentadecamera был впервые описан по отпечаткам в 1990 году советским и российским палеоэнтомологом Александром Павловичем Расницыным (ПИН РАН, Москва). Включён в состав отдельного рода .

Примечания

Литература

Ссылки 
 paleobiodb.org: †family Praeaulacidae Rasnitsyn 1972 (wasp) 

Praeaulacidae
Фоссилии, описанные в 1990 году
Насекомые мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из меловых отложений Монголии
Таксоны, описанные Александром Павловичем Расницыным